Флайбано () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 1193 человека (2008 г.), плотность населения составляет 70 чел./км². Занимает площадь 17 км². Почтовый индекс — 33030. Телефонный код — 0432.

Покровительницей коммуны почитается святая Филомена, празднование 13 августа. В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.flaibano.ud.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики